Montserrat (eiland), een eiland en Brits overzees gebiedsdeel, ISO-code MSR
Misamis Oriental, een provincie van de Filipijnen (Silangang Misamis, ISO-code PH-MSR)
 Milaan-San Remo, een wielerwedstrijd (MSR)
 Station Minster, een Engels spoorwegstation (MSR)
 Station Masaran, een Indonesisch spoorwegstation (Msr)
Wetboek van Militair Strafrecht, een Nederlands wetboek (MSr)
 gesmoltenzoutreactor (Molten Salt Reactor), een type kernreactor
 Missile Search Radar, een opsporingssysteem voor geleide raketten
Remington MSR, een type scherpschuttersgeweer
Metropolis Street Racer, een computerspel

Organisaties en bedrijven 
 EgyptAir, een luchtvaartmaatschappij uit Egypte (MSR)
MSR Flug-Charter, een voormalige Duitse luchtvaartmaatschappij
Microsoft Research, een afdeling van het Amerikaanse bedrijf Microsoft
Sound on Sound Studios, een geluidsstudio in de Verenigde Staten, voorheen MSR Studios
 Machine Shop Recordings, een platenmaatschappij
 Mountain Safety Research, een Amerikaans bedrijf in buitensport-artikelen
 Mensura, een Belgische dienstverlener op het gebied van arbeidsomstandigheden
 Mouvement Social Révolutionnaire, een Franse fascistische beweging in de Tweede Wereldoorlog
Movimiento Social Republicano, een voormalige Spaanse politieke partij
Museum Saint-Raymond, een Frans archeologisch museum.